Oehna bezeichnet folgende Orte:
 ein gemeindeangehöriges Dorf im Landkreis Teltow-Fläming, in der Gemeinde Niedergörsdorf, siehe Oehna (Niedergörsdorf)
 einen Ortsteil von Bautzen, siehe Oehna (Bautzen)